Сегунда 1987/1988 () — 57-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 30 августа 1987 года и закончился 22 мая 1988 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Стыковые матчи 
За право играть в сезоне 1988/1989 в Примере проводились стыковые матчи между командами занявшим 17-е и 18-е места в сезоне 1987/1988 и клубами, занявшими 4-е и 5-е места в Сегунде.

Мурсия — Райо Вальекано

Овьедо — Мальорка

Ссылки 
 на lafutbolteca.com 

1987/1988
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1987 году
Спорт в Испании в 1988 году